Kertész István színész. 1909-ben végzett az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián
Kertész István (1904–1986) jogász, jogtörténész, diplomata
Kertész István (1920–1993) sportvezető
Kertész István (1929–1973) karmester
Kertész István (1942) sporttörténész, ókortörténész, klasszika-filológus
Kertész István (1945) hegedűművész
Kertész István (1951–2010) politikus

Jegyzetek